Gorzów ist die Bezeichnungen mehrerer Orte in Polen:

 Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe), Stadt in der Woiwodschaft Lebus 
 Gorzów Śląski (Landsberg O.S.), Stadt in der Woiwodschaft Oppeln
 Gorzów, Ortschaft in der Gemeinde Chełmek, Woiwodschaft Kleinpolen